Яблуно́вка () — упраздненная в 1986 году деревня Константиноградовского сельсовета Стерлитамакского района Башкирской АССР. Проживало 92 человека (на 1 января 1969 года).

Население 
Проживали украинцы, отсюда украинское названия селения.

На 1 июля 1972 года преобладающая национальность — русские.

На 1 сентября 1981 года две преобладающие национальности — украинцы и русские.

История 
В 1952 году д. Яблуновка — центр Яблуновского сельсовета. Находилась в 45 км от райцентра — города Стерлитамак и железнодорожной станции (Стерлитамак).

На 1 января 1969 года, 1 июля 1972 года деревня Яблуновка входила в Боголюбовский сельсовет. Находилась в 45 км от райцентра — города Стерлитамак и железнодорожной станции (Стерлитамак) и в 15 от центра сельсовета с. Константиноградовка.

На 1 сентября 1981 года деревня Яблуновка входила в Константиноградовский сельсовет.

Исключена из учётных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учётных данных некоторых населенных пунктов»).

Её название Яблуновка передано в 2010 году деревня в Максимовского сельсовета того же Стерлитамакском районе Башкортостана, ранее называвшаяся База Яблуновская.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июня 1952 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета БАССР; [сост. Н. Ильин, Ш. Файзуллин, М. Курамшин и др.; отв. ред. А. Денисов]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1953. — 494, [1] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 398—493. С. 377
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года: [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. — 429, [2] с.: табл. преим. — Алф. указ.: с. 348—430. С. 280
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР ; [сост. Н. Н. Кириллова, П. Ф. Максимов, М. Х. Мусин; отв. ред. Б. А. Абдрахманов]. — Изд. 6-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1973. — 386, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 327—387. С. 253
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 сентября 1981 года: [справочник] / Президиум Верхов. Совета Башк. АССР; [сост. Н. Н. Исаев, З. З. Харрасов, М. З. Шаймуратов; отв. ред. Ф. Ш. Хисматуллин]. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1981. — 382, [2] с.: табл. преим., карты. — Алф. указ.: с. 326—383. С. 263

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты Стерлитамакского района